Churubusco (Mexico-Stad), een wijk van Mexico-Stad, gelegen in het district Coyoacán.
Churubusco (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana